Günschel ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Günschel (* 1980), deutscher Basketballtrainer
 Wilfriede Günschel (* 1937), deutsche Opernsängerin (Sopran)